Brian Howe est un acteur américain.
 Brian Howe (1953-2020) est un chanteur britannique, membre du groupe Bad Company.
 Brian Howe (1936-) est un homme politique australien.